Fjarðabyggð kan syfta på följande platser:

Island 

 Reyðarfjörður, Austurland, 
 Fjarðabyggð, kommun, Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar